Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Hamburger SV.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Puchar Intertoto

Superpuchar Europy

Puchar Interkontynentalny

Statystyki

Bibliografia 
 

Hamburger SV
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach